María de Anjou (Angers, 14 de octubre de 1404-Les Châtelliers, 29 de noviembre de 1463) fue reina consorte de Francia como la esposa del rey Carlos VII de Francia.

Biografía 
Era hija del rey de Nápoles, Luis II de Anjou, quien pertenecía a la línea de Valois-Anjou, y de Yolanda de Aragón, pretendiente a la corona de Aragón.

Matrimonio e hijos 
En 1422, en la ciudad de Bourges, contrajo matrimonio con el rey Carlos VII de Francia, siendo coronada reina de Francia. Su matrimonio nunca fue feliz y la monarca fue eclipsada por la favorita de su esposo Agnès Sorel. A pesar de todo, tuvieron doce hijos:

 Luis (1423-1483), delfín de Francia y rey con el nombre de Luis XI. 
 Juan (1424-1425).
 Radegunda (1428-1445).
 Catalina (1431-1446): duquesa consorte de Borgoña por su matrimonio con Carlos el Temerario.
 Jaime (1432-1437).
 Yolanda (1434-1478), duquesa consorte de Saboya por su matrimonio con Amadeo IX.
 Juana (1435-1482), duquesa consorte de Borbón por su matrimonio con Juan II.
 Margarita (1437-1438).
 María (1438-1439).
 Juana (1438-1446).
 Magdalena (1443-1495), princesa de Viana por su matrimonio con Gastón de Foix, regente de Navarra.
 Carlos (1446-1472): duque de Berry.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Valois-Anjou
Nacidos en Angers
Reinas consortes de Francia con los Valois
Reinas consortes de Francia del siglo XV